Черепашка
 Черепашка (сцена)